Лансинг има више значења:
 Лансинг
 Лансинг (Минесота)
 Лансинг (Охајо)
 Лансинг (Ајова)
 Лансинг (Њујорк)
 Лансинг (Илиноис)
 Лансинг (Канзас)
 Лансинг (Северна Каролина)